Элессар — в произведениях Дж. Р. Р. Толкина может означать:
 Элессар — в романе «Сильмариллион» один из эльфийских рукотворных драгоценных камней.
 Элессар — в трилогии «Властелин колец» имя, под которым был коронован Арагорн.